Au sein d'une juridiction, un greffier a pour mission de garantir le bon déroulement des débats aux audiences, d'en rapporter par écrit les échanges, déclarations, et observations, et d'authentifier les actes juridictionnels. 
Pour la France, voir Greffier (France).
Pour Jersey et Guernesey, voir Greffier (Îles anglo-normandes).
 En argot, un « greffier » est un chat.
 Le pont du Greffier est un pont situé dans la ville du Mans.